Hermann Sieveking ist der Name folgender Personen:

* Hermann Sieveking (Physiker) (1875–1914), deutscher Physiker
 Hermann Otto Sieveking (1891–1931), deutscher Kaufmann und Offizier

Siehe auch:
 Georg Herman Sieveking (auch Hermann Sieveking; 1867–1954), deutscher Arzt und Politiker, MdHB